Il viso pallido (The Paleface) – film del 1922 diretto da Buster Keaton
 Viso pallido (The Paleface) – film del 1948 diretto da Norman Z. McLeod